LOKI 7281 – opowiadanie s-f z 1984 roku autorstwa Rogera Zelazny’ego, które ukazało się w zbiorze Mróz i ogień. Jak podaje autor we wstępie przed opowiadaniem, znalazło się ono w zbiorze układanym przez Toma Monteleone, a dotyczącym komputerów i edytorów tekstu.

Fabuła 
Głównym bohaterem jest komputer z serii LOKI. Pochodzi on z pierwszej serii, mimo mylących numerów 7281. Planuje on morderstwo pisarza który go zakupił, któremu pisał bez jego wiedzy kilka ostatnich powieści. Dzięki dostępowi do wielu urządzeń peryferyjnych jest w stanie kontrolować wiele czynności zdalnie.

Twórczość Rogera Zelazny’ego
Amerykańskie opowiadania fantastyczne
Utwory literackie z 1984